Seiko Golden Grand Prix — легкоатлетические соревнования, которые проводятся с 2011 года на стадионе Todoroki Athletics Stadium в Кавасаки, Япония. В настоящее время являются частью IAAF World Challenge. Спонсором соревнований является компания Seiko. С 2013 года соревнования проводятся на Олимпийском стадионе в Токио.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Информация на сайте IAAF World Challenge
 Результаты соревнований 2014 года
 Результаты соревнований 2013 года
 Результаты соревнований 2012 года

IAAF World Challenge